Плессі () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Арман Емманюель дю Плессі, герцог де Рішельє (1766–1822) — російський та французький державний діяч.
 Дам'єн Плессі (нар. 1988) — французький футболіст.
 Сезар де Шуазель дю Плессі-Праслен (1598–1675) — французький військовий діяч і дипломат.
 Франсін дю Плессі Грей (нар. 1930) — американська письменниця.

Див. також 
 Дюплессі

Французькі прізвища